Sanshan bezeichnet:

 Sanshan (三山区), Stadtbezirk der Stadt Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanshan (Fuqing) (三山镇), Großgemeinde der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Sanshan (Chongren) (三山乡), Gemeinde im Kreis Chongren in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Sanshan (Straßenviertel) (三山街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Anhui